Business Is Business (stilizzato Busine$$ I$ Busine$$) è il secondo album del rapper statunitense PMD, pubblicato nel 1996 da Relativity Records.

Tracce

Classifiche settimanali

Note

Collegamenti esterni